Onderdistrict in Indonesië
 Rejoso (Nganjuk), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Rejoso (onderdistrict van Pasuruan), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Rejoso (Jogonalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Rejoso (Binangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Rejoso (Rejoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java